Kattenoog (reflector)
Glasbolreflector